NCAA Division I 2019 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2019 – torneo di pallavolo maschile